Будкин — фамилия.

Известные носители:

 Будкин, Александр Эльгизарович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Будкин, Пётр Ильич (1921—1987) — русский советский живописец-пейзажист и педагог.
 Будкин, Павел Алексеевич (1883—1919) — революционер, участник Гражданской войны в России.
 Будкин (Буткин), Филипп Осипович (1806—1850) — художник-портретист, академик Императорской Академии художеств.

Примечания